Le terme brachet désigne une variété de braque :
 Le brachet allemand
 Le brachet de Styrie à poil dur
 Le brachet noir et feu
 Le brachet polonais
 Le brachet tyrolien
 Le brachet hongrois